Сонник.

 Сонник — книга, содержащая толкования сновидений.
 Сонник — одно из названий прострела обыкновенного — ядовитого травянистого растения, применяемого в народной медицине и гомеопатии.
 Сонник — одно из названий хохлатки полой — растения рода Хохлатка, используемого в лекарственных целях.

См. также 
 Соник